Die Austrian Darts Open 2012 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 27. bis zum 29. April 2012 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour 2012, welche im Rahmen der Pro Tour 2012 durchgeführt wurde. Austragungsort war die Arena Nova in Wiener Neustadt.

In seinem Erstrundenspiel gegen Jamie Caven gelang Michael Smith ein Nine dart finish. Eine Runde später konnte auch Simon Whitlock dieses Kunststück gegen Joe Cullen vollbringen.

Der erste Sieger der Turniergeschichte und damit auch der European-Darts-Tour-Geschichte wurde der Engländer Justin Pipe, welcher im Finale seinen Landsmann James Wade mit 6:3 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 82.100 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zudem erhielten alle 32 nicht gesetzten Spieler eine Startprämie von £ 100.

Teilnehmer 
Für die Austrian Darts Open 2012 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Gewinner des Austrian Darts Open UK Qualifier vom 13. April 2012
 Die 8 Gewinner des Austrian Darts Open European Qualifier vom 7. April 2012
 Die 4 Gewinner des Austrian Darts Open Austrian Qualifier vom 31. März 2012

PDC Pro Tour Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Mark Webster
  Raymond van Barneveld
  Kevin Painter
  Terry Jenkins
  Mark Walsh
  Wayne Jones
  Vincent van der Voort
  Colin Lloyd
  Paul Nicholson
  Ronnie Baxter
  Mervyn King
  Andy Smith
  Justin Pipe
  Jamie Caven
  Denis Ovens
  John Part
  Colin Osborne
  Alan Tabern
  Dave Chisnall
  Steve Brown
  Brendan Dolan
  Co Stompé
  Steve Beaton
  Peter Wright
  Richie Burnett

Austrian Darts Open UK Qualifier
  Mick Todd
  Mark Dudbridge
  Scott Rand
  Johnny Haines
  Gaz Cousins
  Prakash Jiwa
  Steve Evans
  Jim Walker
  Ian White
  William O’Connor
  Joe Cullen
  John Scott
  James Richardson
  Dean Winstanley
  Michael Smith
  Brian Woods
  Ross Smith
  Richie Howson
  Arron Monk
  Darren Webster

Austrian Darts Open European Qualifier
  Gino Vos
  Mareno Michels
  Roland Scholten
  Kim Huybrechts
  Michael van Gerwen
  Michael Rosenauer
  Boris Krčmar
  Jelle Klaasen

Austrian Darts Open Austrian Qualifier
  Mensur Suljović
  Zoran Lerchbacher
  Dietmar Burger
  Martin Kurecka

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2012
European Darts Tour 2012
Sportveranstaltung in Niederösterreich
Sport (Wiener Neustadt)